|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2015 vond plaats van 13 tot en met 19 juli 2015 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen.

Het zevende reekshoofd, Anna Karolína Schmiedlová uit Slowakije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Italiaanse Sara Errani in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Schmiedlová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boekarest op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Elena Bogdan en Alexandra Cadanțu bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de als derde geplaatste Raluca Olaru en Anna Tatishvili.

Het eerste reekshoofd, Andreja Klepač en Aleksandra Krunić, bereikte eveneens de tweede ronde. Daarin verloren zij van Kateryna Bondarenko en Eva Hrdinová.

Het als vierde geplaatste Georgisch/Nederlandse duo Oksana Kalasjnikova / Demi Schuurs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het via een wildcard toegelaten Roemeense koppel Andreea Mitu en Patricia Maria Țig in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kalasjnikova had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Schuurs een.

De Belgische Elise Mertens en haar partner Nastja Kolar uit Slovenië bereikten de tweede ronde. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boekarest 2015
Boekarest